Miloš Pantović (München, 7 juli 1996) is een Duits-Servische voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij stroomde in 2015 door vanuit de jeugd van Bayern München.

Carrière
Pantović maakte op 17 oktober 2015 zijn debuut in het betaald voetbal in het shirt van voor Bayern München. Hij mocht die dag uit tegen Werder Bremen in de 92 minuut invallen voor Arturo Vidal.

Statistieken

Erelijst 

Servisch voetballer
Duits voetballer